BL poate fi:
 Saint Barthélemy, codul ISO 3166-1 al acestui teritoriu francez
 .bl, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Saint Barthélemy
 Bolivia, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Belluno, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 Basel-Provincie, canton în Elveția, codul ISO 3166-2:CH